Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 7 au .

Sara Errani remporte le simple dames. En finale, elle bat Mariya Koryttseva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Nuria Llagostera Vives.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2008 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2008
Palerme
Sport en Italie en 2008
Tennis en juillet 2008